Walking Away – singolo degli Information Society del 1988
 Walkin' Away – singolo di Clint Black del 1990
 Walkin' Away – singolo dei Diamond Rio del 1995
 Walking Away – singolo di Craig David del 2000
 Walking Away – singolo di K.One del 2010